Blanken, personen met een van nature bleke (pigmentarme) huid

Personen:
Gerrit de Blanken (1894-1961), een Nederlands keramist
Jan Blanken (1755-1838), een Nederlands waterbouwkundig ingenieur
Jan Willem Blanken (1781-1858), burgemeester van Gouda
Johan Wilhelm Blanken (1806-1880), een Nederlands luitenant-generaal en minister van oorlog
Madelief Blanken (1989), een Nederlands actrice
Margreet Blanken (1941), een Nederlands actrice
Nettie Blanken (1946), een Nederlands actrice
Willem Blanken (1923-2009), burgemeester van Middelstum en Brederwiede
Willem Blanken (1940-2016), burgemeester van Lopik, Goes en Ede